Daszów – wieś w Polsce
 Daszów (obwód winnicki) – osiedle typu miejskiego w obwodzie winnickim na Ukrainie